IBeam oder I-beam ist die Bezeichnung für

 I-Beam Music Studio, Musik-Veranstaltungsort in Brooklyn
 I-Beam (Nachtclub), Nachtclub in Haight-Ashbury, San Francisco
 eine bestimmte Form von Profilstahl